Giacomo Rossi – librettista italiano
 Giacomo Rossi – cestista italiano
 Giacomo Rossi (1751 – 1817) scultore italiano